В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Беттіна Бюнге здобула титул, у фіналі перемігши Кеті Ріналді-Стункел 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
  Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)
  Міма Яушовець (чвертьфінал)
  Беттіна Бюнге (Переможниця)
  Андреа Леанд (чвертьфінал)
  Біллі Джин Кінг (2-ге коло)
  Кеті Ріналді-Стункел (фінал)
  Бонні Гадушек (3-тє коло)

 Сенді Коллінз (1-ше коло)
 Джоанн Расселл (1-ше коло)
 Відсутня
 Кеті Горват (3-тє коло)
 Бонні Гадушек (півфінал)
 Кейт Летем (2-ге коло)
 Розалін Нідеффер (3-тє коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA German Open